Robert d'Aversa est le nom porté par deux princes de Capoue et comtes d'Aversa :
 , prince de Capoue et comte d'Aversa de 1107 à 1119.
 , prince de Capoue et comte d'Aversa de 1127 à 1135, neveu du précédent.